Huggins Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Huggins Township (Missouri)
 Huggins Township (South Dakota)